

Patronyme 

 Domenico Modugno (1928-1994), chanteur, compositeur et acteur italien ;
 Ludovica Modugno (1949-2021), actrice, doubleuse et directrice de doublage italienne ;
 .

Toponyme 

 Modugno, ville italienne de la ville métropolitaine de Bari dans la région des Pouilles.

Divers 

 (6598) Modugno, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes